Michał Skowron (ur. 5 września 1998 r.) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego "Slavic Cup" w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajął 129. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 18 stycznia 2020 roku w Nové Město na Moravě, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 72. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998